

Хомйонжа — село в гміні Мальчице Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Хомйонжа — село в гміні Ґлубчице Ґлубчицького повіту Опольського воєводства